Иерусалимские соборы:

 Иерусалимский собор (Апостольский собор) — церковный собор, о котором дважды сообщает Новый Завет (рассказ апостола Луки — Деян. 15:1-34, рассказ апостола Павла — Гал. 2:1-10), проходивший около 49 года (по другим данным — в 51 году) в Иерусалиме.
 Иерусалимский собор — проходил в сентябре 536 года и подтвердил решения Константинопольского собора, осудившего ересь Евтихия и Диоскора, Севира Антиохийского, , монаха , а также бывшего Константинопольского патриарха Анфима I.
 Иерусалимский собор — проходил в апреле 1443 года; известен, как осудивший заключённую в 1439 году во Флоренции между Римско-Католической и Восточно-Православными церквями унию. 
 Иерусалимский собор — поместный собор Иерусалимской Православной Церкви, созванный при патриархе Досифее II в 1672 году.